Луи Огюст Бланки (; 8 февраля 1805 — 1 января 1881) — французский революционер и утопический социалист, участник всех парижских восстаний и революций на протяжении 1830-1871 гг., организатор ряда революционных обществ. Был избран в Парижскую коммуну, но участия фактически в ней не принимал, так как был арестован накануне восстания.

Будучи убеждённым материалистом и воинствующим безбожником (ему принадлежит знаменитый лозунг: "Ни богов, ни господ!"), наиболее близко из домарксистских социалистов подходя к революционному коммунизму, Бланки придавал слишком большое значение роли личности в истории и не понимал значения массовых рабочих организаций. Этим объясняется позиция Бланки и его учеников в вопросе о борьбе с религией .

Являясь неутомимым подпольщиком (он провёл в общей сложности почти 37 лет в тюремных заключениях), Бланки до конца жизни не переставал быть вдохновителем тайных революционных обществ, идеология которых была названа в его честь бланкизмом.

Сын члена Конвента Жана Доминика Бланки, брат экономиста Жерома-Адольфа Бланки.

Биография 
Первоначальное образование получил в лицее Карла Великого, потом изучал юриспруденцию и медицину. Рано выступил борцом за коммунистические идеи и уже в 1827 году принимал участие в беспорядках, трижды был ранен, арестован и заключён в тюрьму.

В 1830 году (27 июля) Бланки с оружием в руках участвовал в восстании и, недовольный установившейся новой монархией, образовал республиканское общество «Amis du peuple» («Друзья народа»). Открытый поход, который он повёл против нового правительства, вызвал судебное преследование и 12 января 1832 года он был осуждён на годичное тюремное заключение и штраф. Его процесс издан под загл. "Defense du citoyen L. A. Blanqui devant la cour d’assises («Защита гражданина Л.А. Бланки на суде присяжных») (Париж, 1832).

В 1836 году он был во второй раз приговорён за участие в недозволенном обществе к двухлетнему заключению и штрафу, но 12 мая 1839 снова явился одним из вождей восстания. Но уже через полгода был арестован и 31 января 1840 года приговорён к смертной казни, заменённой королём на пожизненное заключение.

Освобождённый революцией 1848, основал в Париже «Республиканское центральное общество». Делом этого общества были восстания 17 марта, 16 апреля и 15 мая с целью ниспровержения правительства и введения проповедуемого Бланки коммунистического строя. Предприятия не удались, и 2 апреля 1849 года Бланки был осужден на десятилетнее заключение, которое отбывал в Бель-Иле и в Корте на острове Корсика.

Освобожденный амнистией 1859 года, сначала жил в Лондоне, но уже в 1861 году вновь был приговорён в Париже к четырёхлетнему тюремному заключению и штрафу как глава противозаконного общества. В 1865—1870 жил в Брюсселе, и немедленно, по провозглашении республики, основал клуб и журнал «La patrie en danger» («Отечество в опасности»).

Осуждён на пожизненное заключение за участие в революционных выступлениях 31 октября 1870 и 22 января 1871. После образования Парижской коммуны 18 марта 1871 года заочно избран её членом. После её падения был осужден к ссылке в Новую Каледонию, но из-за слабого здоровья наказание было заменено тюремным заключением. В клервоской тюрьме он написал астрономическое сочинение: «L’Eternite par les astres» («К вечности — через звёзды», Париж, 1872).

Вследствие агитации социалистической партии, был выбран в 1879 году депутатом от Бордо, получив больше голосов, чем писатель Андре Лавертюжон, но избрание его не было утверждено палатой. Умер 1 января 1881 года, проведя в целом около 37 лет в тюремном заключении. Кроме многих статей, рассеянных в разных газетах и отдельных памфлетах и брошюрах, Кронсером издано извлечение из оставшихся по смерти Бланки рукописей (Париж, 1888).

В культуре 
Бланки стал одним из персонажей «Повести о смерти» Марка Алданова (1952—1953 годы), романов Галины Серебряковой.
 2 марта 1919 года на площади у Балтийского вокзала был установлен памятник. Памятник не сохранился.

Произведения Бланки 
 Две морали. Атеизм и спиритуализм. Монотеизм. Отец церкви IV века. Преподобный отец Гратри / в сб. «Парижская Коммуна в борьбе с религией и церковью» 
 Воззвание по поводу красного знамени 
 Доклад, прочитанный в Обществе друзей народа 2 февраля 1832 г. 
 Заметки о Луи Блане 
 Избранные произведения 
 Инструкция к вооруженному восстанию 
 К разрушению постоянных армий

Литература 
 Бах И. А. Маркс и Бланки в 1869 году 
 Бернстайн С. Огюст Бланки и I Интернационал 
 Бонч-Бруевич В. М. Вечный узник. Жизнь и деятельность Луи Огюста Бланки (М.: кооперативное издательство «Жизнь и знание», нотопечатня Госиздата. 1927) 
 Домманже М. Бланки / перевод с франц. (Л.: Прибой. 1925) 
 Красный С. Эволюция социально-политических воззрений Бланки 
 Кунина В. Э. История письма Огюста Бланки Карлу Марксу от 22 января 1862 года 
 Молчанов Н. Н. Огюст Бланки  (Жизнь замечательных людей. М., 1984)
 Фармонов Р. Ф. Л.-О.Бланки в годы Второй республики 
 Шахматов Б. М. Луи Огюст Бланки и революционная Россия (отзывы, влияния, связи)

Примечания

Ссылки 
 

Социалисты Франции
Социалисты-утописты
Революционеры Франции
Противники Реставрации
Вторая французская республика
Деятели Парижской коммуны
Карбонарии
Приговорённые к смертной казни
Похороненные на кладбище Пер-Лашез